Nositelé jména František Hájek:

 František Hájek (psychiatr) (1915–2001) – český psychiatr
 František Hájek (soudní lékař) (1886–1962) – soudní lékař a forenzní toxikolog
 František Hájek (voják) (1894–1943) – voják a přednosta 2. oddělení HŠ
 František Hájek (fotbalista) (1918–1976) – československý fotbalista
 František Hájek (herec) – český herec
 František Hájek (1935) (* 1935) – slovenský fotbalista
 František Hájek-Hvězdínský (1900–1980) – dekorativní malíř a krajinář, spisovatel

Související články 
 Hájek